Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2005 was de 11e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 1 april tot en met 17 april 2005 in Venezuela werd gespeeld. Brazilië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2005, dat van 16 september tot en met 2 oktober in Peru werd gespeeld. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Brazilië en Uruguay. Peru kwalificeerde zich als gastland.

Stadion
Alle wedstrijden werden gespeeld in de stad Maracaibo, Venezuela.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Finaleronde

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in Venezuela
Voetbal in 2005
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Venezuela